C liga  predstavlja četvrti rang (C-1 liga), odbosno peti rang (C-2) hrvatskog prvenstva u košarci u sezoni 2009./10.

C-1 Centar

C-2 Centar

Poveznice 
 A-1 liga 2009./10.
 A-2 liga 2009./10.
 B-1 liga 2009./10.
 Kup Krešimira Ćosića 2009./10.

Izvori 
 KK Ogulin, pregled sezona, pristupljeno 3. lipnja 2016.
 kosarka.org, ZG košarka: Stenjevec osvojio naslov u C-2 ligi, pristupljeno 3. lipnja 2016. 

2009-10
m-4-C